Maamigili (Alif Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven
 Maamigili (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven